LSM ist eine Abkürzung für:
 Laser-Scanning-Mikroskop, ein Lichtmikroskop, bei dem ein fokussierter Laserstrahl ein Präparat abrastert 
 Latvijas Sabiedriskie Mediji, das öffentlich-rechtliche Nachrichtenportal in Lettland
 Least Square Matching (deutsch: Methode der kleinsten Quadrate), ein mathematisches Verfahren
 Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei der Ersten Hilfe
 Lesbian Sex Mafia, ein Frauenverband mit Sitz in den USA
 Linear Synchron Motor (deutsch: Linearmotor), eine elektrische Antriebsmaschine
 Linux Security Modules, ein Sicherheits-Framework im Linux-Kernel

LSM